La Serie A 1970 è stata la 51ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco ha conquistato il titolo nazionale per la settima stagione consecutiva, la sesta rimanendo imbattuta.

Classifica

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 Rari Nantes Camogli retrocessa in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1970
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto